Cakó (szlovákul: Cakov), település Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben, a Rimaszombati járásban
 Czakó, régi magyar családnév